Vlag van Hasselt (België)
Vlag van Hasselt (Overijssel)